Florence Niedergang est une biologiste française, directrice de recherches au CNRS.

Biographie 
Florence Niedergang a étudié la biochimie et l'immunologie à l'ENS Cachan et à l'Université Paris Diderot. Elle a obtenu son doctorat de l'Université Paris Diderot en 1997 pour des études sur l'activation des récepteurs antigéniques des lymphocytes T et le trafic intracellulaire sous la direction d'Andrés Alcover (Institut Pasteur, Paris). En tant que post-doctorante ARC et EMBO dans le laboratoire de Jean-Pierre Kraehenbuhl à l'Université de Lausanne (Suisse), elle a étudié le rôle des cellules dendritiques et des macrophages dans l'absorption et la survie des bactéries dans l'intestin.

En 2001, elle est recrutée avec un poste CNRS dans le laboratoire de Philippe Chavrier à l'Institut Curie à Paris et développe des études de biologie cellulaire sur la phagocytose dans les macrophages. En 2005, elle a rejoint l'Institut Cochin (Inserm/ CNRS/ Université Paris Descartes) en tant que chef du groupe Biologie des Phagocytes. 

Depuis janvier 2022, elle est directrice de l'Institut Cochin

Ses travaux actuels portent sur les mécanismes d'internalisation et d'activation des cellules phagocytaires dans des conditions normales et pathologiques (infection par des pathogènes ou inflammation).

Direction de thèses 
Florence Niedergang a dirigé 6 thèses ; elle a présidé 5 jurys de thèses; a été rapporteur pour 11 thèses et a participé au jury de 12 thèses.

Publications 

 E. M. Lafuente, F. Niedergang, C. Rosales, Editorial: Phagocytosis: Molecular Mechanisms and Physiological Implications, Front Immunol, 11, 2020
 Bamia A, Marcato V, Boissière M, Mansuroglu Z, Tamietti C, Romani M, Simon D, Tian G, Niedergang F, Panthier JJ, Flamand M, Souès S, Bonnefoy E. The NSs Protein Encoded by the Virulent Strain of Rift Valley Fever Virus Targets the Expression of Abl2 and the Actin Cytoskeleton of the Host, Affecting Cell Mobility, Cell Shape, and Cell-Cell Adhesion. J Virol. (2020) 95:e01768-20.
 Al-Mukh H, Baudoin L, Bouaboud A, Sanchez-Salgado JL, Maraqa N, Khair M, Pagesy P, Bismuth G, Niedergang F, Issad T. Lipopolysaccharide Induces GFAT2 Expression to Promote O-Linke b-N-Acetylglucosaminylation and Attenuate Inflammation in Macrophages. The Journal of Immunology (2020) 205:2499-2510.
 El-Barbry, H., Capitao, M., Barrin, S., Amziani, S., Pierre-Paul, P., Borreill, S., Guilbert, T., Donnadieu, E., Niedergang, F*, and Ouaaz, F*. Extracellular release of antigen by dendritic cell regurgitation promotes B cell activation through NF-κB/cRel. The Journal of Immunology (2020), 205:608-618
 Anna Mularski and Florence Niedergang (2020). Force Measurement of Living Professional Phagocytes of the Immune System. Australian Journal of Chemistry - https://doi.org/10.1071/CH19409
 Lê-Bury G, Deschamps C, Kizilyaprak C, Blanchard W, Daraspe J, Dumas A, Gordon MA, Hinton JCD, Humbel BM, Niedergang F. Increased intracellular survival of Salmonella Typhimurium ST313 in HIV-1-infected primary human macrophages is not associated with Salmonella hijacking the HIV compartment. Biol Cell. 2020 Jan 10. doi: 10.1111/boc.201900055
 Jubrail, J., Africano-Gomez, K., Herit, F., Mularski, A., Bourdoncle, P., Oberg, L, Israelsson, E., Burgel, P-R., Mayer, G., Mootoosamy Cunoosamy, D., Kurian, N., and Niedergang F. Arpin is critical for phagocytosis in macrophages and is targeted by human rhinovirus. EMBO Rep. (2020). e47963. doi: 10.15252/embr.201947963
 Boncompain G, Herit F, Tessier S, […], Brelot A, Niedergang F, Perez F. Differential screening identifies molecules specifically inhibiting CCR5 transport to the cell surface and HIV infection.  Science Advances (2019); 5: eaax0821. doi: 10.1126/sciadv.aax0821
 Niedergang F. Dendritic cells mature to resist lamin degradation and herpes virus release. J. Cell Biol. (2019). 4;218(2):387-388. doi: 10.1083/jcb.201812051.
 Jubrail, J., Africano-Gomez, K., Herit, F., Baturcam, E., Mayer, E., Mootoosamy Cunoosamy, D., Kurian, N., and Niedergang, F. HRV16 impairs macrophages cytokine response to a secondary bacterial trigger. Front. Immunol. (2018) 9:2908
 Lê-Bury G and Niedergang F Defective phagocytic properties of HIV-infected macrophages: how might they be implicated in the development of invasive Salmonella Typhimurium ? Front. Immunol. (2018) 9:531
 Niedergang, F. and Grinstein, S. How to build a phagosome: new concepts for an old process. Curr Op Cell Biol  (2018) 50:57-63

Références

Liens externes 
 
 Actualités de l'APEMM
 CV de Florence Niedergang sur le site CV science

Biologie cellulaire
Immunologie
Biologiste français
Étudiant de l'université Paris-Diderot